Девушка, которая застряла в паутине:
 «Девушка, которая застряла в паутине» — детективный роман шведского журналиста и писателя Давида Лагеркранца.
 «Девушка, которая застряла в паутине» — драматический триллер Феде Альвареса.